Pieter Jozef Taeymans (1842-1902), architect
Jules Taeymans (1872-1944), architect
Lode Taeymans (1874-1934), architect en kunstschilder

Achternaam